«Инспектор Лаварден» () — детективный фильм французского режиссёра Клода Шаброля, выпущенный на экраны в 1986 году.

Сценарий картины написан Шабролем в соавторстве с Доминик Руле.

Фильм является продолжением фильма Шаброля 1984 года «Цыплёнок под уксусом». Главную роль инспектора Левардена вновь сыграл Жан Пуаре.

Сюжет 

Инспектор Лаварден (Жан Пуаре) направлен в маленький прибрежный городок для расследования загадочной смерти состоятельного и влиятельного католического писателя, которого обнаружили мёртвым на пляже со словом «свинья», написанным на его спине.

Вдова убитого Элен (Бернадетт Лафон) оказывается бывшей дамой сердца Лавардена, которую он не видел почти 20 лет. По ходу расследования Лаварден обнаруживает немало скелетов в шкафу.

В ролях 
 Жан Пуаре — Инспектор Жан Лаварден
 Жан-Клод Бриали — Клод Алварез
 Бернадетт Лафон — Элен Монс
 Жан-Люк Бидо — Макс Шарне
 Жак Дакмин — Рауль Монс
 Эрмин Клер — Вероник Манжин

Оценка критики 
Карин Джеймс из Нью-Йорк таймс:

Фред Кемпер из Чикаго ридер:

Примечания 

Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 1986 года
Фильмы MK2 Productions
Фильмы SRG SSR
Фильмы CAB Productions
Фильмы France 2 Cinéma